Heineken puede referirse a:

Cerveza 
 Heineken International, compañía cervecera neerlandesa;
 Heineken, cerveza pale lager, producto principal de Heineken International;
 Heineken Oud Bruin, cerveza oud bruin elaborada por Heineken International;
 Heineken Premium Light, cerveza con baja graduación de alcohol elaborada por Heineken International;

Personas 
 Dinastía Heineken:
 Gerard Adriaan Heineken (1841–1893), fundador de la compañía cervecera Heineken;
 Henry Pierre Heineken (1886-1971), hijo de Gerard Adriaan Heineken;
 Freddy Heineken (1923-2002), hijo de Henry Heineken;
 Charlene de Carvalho-Heineken (1954-), hija de Freddy Heineken;
 Marie Heineken (1844-1930), artista neerlandesa;
 Karl Heineken (?-1830), médico y ornitólogo alemán.

Deportes 
 Heineken Cup, copa europea de rugby;
 Heineken Open, torneo de tenis;
 Catalan Open, torneo de golf europeo.

Otros usos 
 Heineken Music Hall, sala de conciertos en Ámsterdam, Países Bajos;
 Heineken Prizes.